Габор Хорват ():
  (1959) — угорський футболіст, захисник, відомий виступами за «Відеотон» у 1980-х.
 Габор Хорват (1971) — угорський весляр-байдарочник, олімпійський чемпіон.
  (1985) — угорський футболіст, захисник, відомий виступами за «Відеотон» у 2000-х.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок